van Eldik ist der Familienname folgender Personen:

 Rudi van Eldik (* 1945), südafrikanisch-niederländischer Chemiker, Hochschullehrer und Autor
 Sandra van Eldik (* 1986), deutsche Heavy-Metal-Musikerin und Heilpraktikerin